La stagione 1928-1929 è stata la trentatreesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Jimmy Hampson del Blackpool  con 40 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Middlesbrough e Grimsby Town e  promosse in First Division 1929-1930.
  Port Vale e  Clapton Orient retrocesse in Third Division North/South 1929-1930.

Voci correlate
First Division 1928-1929
Third Division North/South 1928-1929
FA Cup 1928-1929
FA Charity Shield 1929

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929